Bruchhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Gundolf Bruchhaus (* 1942), deutscher Architekt, Photograph, Musiker und Orientalist
 Karl Bruchhaus (1903–1980), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Bruchhäuser